|-
|(112751)||2002 PW134|| align=right|16,9|| align=right|2,394|| align=right|0,204|| align=right|6,09|| align=right|3,704||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112752)||2002 PA135|| align=right|16,0|| align=right|2,424|| align=right|0,130|| align=right|6,45|| align=right|3,772||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112753)||2002 PC135|| align=right|16,9|| align=right|2,304|| align=right|0,198|| align=right|1,14|| align=right|3,496||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112754)||2002 PD135|| align=right|17,0|| align=right|2,346|| align=right|0,229|| align=right|3,03|| align=right|3,593||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112755)||2002 PV135|| align=right|15,8|| align=right|2,765|| align=right|0,228|| align=right|2,95|| align=right|4,597||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112756)||2002 PB136|| align=right|15,4|| align=right|2,929|| align=right|0,092|| align=right|2,20|| align=right|5,011||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112757)||2002 PF136|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,099|| align=right|11,33|| align=right|5,426||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112758)||2002 PN136|| align=right|16,1|| align=right|2,547|| align=right|0,086|| align=right|2,85|| align=right|4,064||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112759)||2002 PX137|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,069|| align=right|6,14|| align=right|3,742||MBA||15. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112760)||2002 PD140|| align=right|15,0|| align=right|3,109|| align=right|0,059|| align=right|11,09|| align=right|5,482||MBA||13. srpna 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(112761)||2002 PF140|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,229|| align=right|5,58|| align=right|3,395||MBA||14. srpna 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(112762)||2002 PN140|| align=right|17,9|| align=right|2,164|| align=right|0,187|| align=right|4,33|| align=right|3,183||MBA||15. srpna 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(112763)||2002 PE141|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,119|| align=right|15,79|| align=right|4,040||MBA||1. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112764)||2002 PA154|| align=right|14,5|| align=right|3,129|| align=right|0,120|| align=right|26,67|| align=right|5,533||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112765)||2002 PR155|| align=right|16,1|| align=right|2,563|| align=right|0,040|| align=right|2,20|| align=right|4,102||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112766)||2002 PJ156|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,070|| align=right|4,46|| align=right|4,501||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112767)||2002 PO156|| align=right|17,0|| align=right|2,443|| align=right|0,155|| align=right|0,67|| align=right|3,819||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112768)||2002 PS156|| align=right|15,3|| align=right|3,063|| align=right|0,163|| align=right|8,03|| align=right|5,360||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112769)||2002 PU156|| align=right|16,2|| align=right|3,037|| align=right|0,044|| align=right|2,55|| align=right|5,292||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112770)||2002 PK157|| align=right|16,8|| align=right|2,632|| align=right|0,041|| align=right|1,75|| align=right|4,270||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112771)||2002 PU157|| align=right|15,3|| align=right|3,038|| align=right|0,101|| align=right|3,35|| align=right|5,294||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112772)||2002 PZ157|| align=right|16,8|| align=right|2,355|| align=right|0,088|| align=right|1,19|| align=right|3,614||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112773)||2002 PD158|| align=right|16,2|| align=right|2,890|| align=right|0,066|| align=right|3,69|| align=right|4,911||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112774)||2002 PQ158|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,036|| align=right|4,78|| align=right|4,711||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112775)||2002 PR158|| align=right|17,3|| align=right|2,312|| align=right|0,161|| align=right|1,05|| align=right|3,514||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112776)||2002 PA159|| align=right|15,7|| align=right|2,866|| align=right|0,040|| align=right|2,92|| align=right|4,850||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112777)||2002 PD159|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,067|| align=right|4,72|| align=right|4,609||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112778)||2002 PJ159|| align=right|15,6|| align=right|2,969|| align=right|0,063|| align=right|4,14|| align=right|5,115||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112779)||2002 PK160|| align=right|15,9|| align=right|2,865|| align=right|0,058|| align=right|2,52|| align=right|4,849||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112780)||2002 PO160|| align=right|16,5|| align=right|2,970|| align=right|0,109|| align=right|0,55|| align=right|5,118||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112781)||2002 PR160|| align=right|15,8|| align=right|2,911|| align=right|0,054|| align=right|3,23|| align=right|4,966||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112782)||2002 PU160|| align=right|15,4|| align=right|2,732|| align=right|0,055|| align=right|4,59|| align=right|4,516||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112783)||2002 PC161|| align=right|15,5|| align=right|3,011|| align=right|0,063|| align=right|9,54|| align=right|5,225||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112784)||2002 PD161|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,124|| align=right|2,41|| align=right|4,188||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112785)||2002 PK161|| align=right|15,1|| align=right|2,945|| align=right|0,097|| align=right|2,71|| align=right|5,053||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112786)||2002 PM161|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,081|| align=right|2,67|| align=right|4,360||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112787)||2002 PH162|| align=right|14,8|| align=right|3,111|| align=right|0,111|| align=right|0,41|| align=right|5,486||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112788)||2002 PC163|| align=right|15,5|| align=right|2,768|| align=right|0,100|| align=right|12,42|| align=right|4,604||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112789)||2002 PR163|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,153|| align=right|2,35|| align=right|3,783||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112790)||2002 PC164|| align=right|17,0|| align=right|2,409|| align=right|0,127|| align=right|2,75|| align=right|3,738||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112791)||2002 PE164|| align=right|15,4|| align=right|3,020|| align=right|0,197|| align=right|1,25|| align=right|5,247||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112792)||2002 PF164|| align=right|17,1|| align=right|2,393|| align=right|0,177|| align=right|1,36|| align=right|3,702||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112793)||2002 PH164|| align=right|15,5|| align=right|2,973|| align=right|0,049|| align=right|2,44|| align=right|5,125||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112794)||2002 PV164|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,167|| align=right|1,16|| align=right|3,688||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112795)||2002 PC165|| align=right|16,3|| align=right|3,220|| align=right|0,137|| align=right|5,84|| align=right|5,778||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112796)||2002 PE165|| align=right|16,1|| align=right|2,537|| align=right|0,206|| align=right|3,86|| align=right|4,041||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112797) Grantjudy||2002 PH165|| align=right|17,1|| align=right|2,278|| align=right|0,187|| align=right|1,99|| align=right|3,437||MBA||9. srpna 2002||Haleakala||A. Lowe
|-
|(112798)||2002 PR165|| align=right|15,8|| align=right|2,954|| align=right|0,038|| align=right|1,96|| align=right|5,076||MBA||8. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(112799)||2002 PS165|| align=right|16,3|| align=right|2,811|| align=right|0,200|| align=right|1,62|| align=right|4,712||MBA||8. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(112800)||2002 PD168|| align=right|15,7|| align=right|3,211|| align=right|0,038|| align=right|6,24|| align=right|5,754||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112801)||2002 PS168|| align=right|15,4|| align=right|2,882|| align=right|0,012|| align=right|2,94|| align=right|4,892||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112802)||2002 PU168|| align=right|16,9|| align=right|2,419|| align=right|0,172|| align=right|1,37|| align=right|3,762||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112803)||2002 QG|| align=right|17,0|| align=right|2,288|| align=right|0,211|| align=right|5,32|| align=right|3,459||MBA||16. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112804)||2002 QR|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,091|| align=right|21,55|| align=right|5,607||MBA||16. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112805)||2002 QL2|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,062|| align=right|15,48|| align=right|4,184||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112806)||2002 QT2|| align=right|16,3|| align=right|2,514|| align=right|0,130|| align=right|2,27|| align=right|3,984||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112807)||2002 QV2|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,091|| align=right|14,99|| align=right|5,323||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112808)||2002 QW2|| align=right|15,4|| align=right|2,787|| align=right|0,072|| align=right|3,27|| align=right|4,652||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112809)||2002 QA3|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,031|| align=right|3,22|| align=right|4,644||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112810)||2002 QB3|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,089|| align=right|9,82|| align=right|5,370||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112811)||2002 QD3|| align=right|15,8|| align=right|2,876|| align=right|0,066|| align=right|5,06|| align=right|4,875||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112812)||2002 QG3|| align=right|15,0|| align=right|3,011|| align=right|0,044|| align=right|7,77|| align=right|5,224||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112813)||2002 QT3|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,176|| align=right|4,25|| align=right|3,676||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112814)||2002 QC5|| align=right|14,5|| align=right|3,230|| align=right|0,099|| align=right|13,42|| align=right|5,804||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112815)||2002 QF5|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,083|| align=right|8,82|| align=right|5,378||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112816)||2002 QO5|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,120|| align=right|9,38|| align=right|4,598||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112817)||2002 QR5|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,091|| align=right|6,80|| align=right|4,247||MBA||16. srpna 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(112818)||2002 QT5|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,119|| align=right|22,57|| align=right|4,367||MBA||16. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112819)||2002 QM7|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,158|| align=right|6,44|| align=right|5,535||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112820)||2002 QQ7|| align=right|15,7|| align=right|2,714|| align=right|0,076|| align=right|12,84|| align=right|4,470||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112821)||2002 QX7|| align=right|16,3|| align=right|2,610|| align=right|0,142|| align=right|3,99|| align=right|4,216||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112822)||2002 QG8|| align=right|14,2|| align=right|3,945|| align=right|0,182|| align=right|10,48|| align=right|7,834||HLD||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112823)||2002 QR8|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,165|| align=right|10,66|| align=right|4,141||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112824)||2002 QA9|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,118|| align=right|7,38|| align=right|3,497||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112825)||2002 QN9|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,100|| align=right|7,46|| align=right|3,573||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112826)||2002 QQ9|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,170|| align=right|2,40|| align=right|3,608||MBA||20. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112827)||2002 QS9|| align=right|15,4|| align=right|3,100|| align=right|0,266|| align=right|1,83|| align=right|5,457||MBA||20. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112828)||2002 QE10|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,297|| align=right|8,10|| align=right|3,558||MBA||24. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112829)||2002 QF11|| align=right|16,5|| align=right|2,399|| align=right|0,194|| align=right|1,67|| align=right|3,716||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112830)||2002 QP12|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,111|| align=right|5,03|| align=right|4,311||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112831)||2002 QJ14|| align=right|18,0|| align=right|2,550|| align=right|0,117|| align=right|13,16|| align=right|4,070||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112832)||2002 QX14|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,256|| align=right|10,14|| align=right|3,566||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112833)||2002 QH15|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,177|| align=right|8,39|| align=right|4,185||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112834)||2002 QQ16|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,059|| align=right|3,40|| align=right|4,120||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112835)||2002 QL17|| align=right|15,5|| align=right|2,864|| align=right|0,143|| align=right|15,19|| align=right|4,846||MBA||28. srpna 2002||Bagnall Beach||G. Crawford
|-
|(112836)||2002 QM17|| align=right|16,4|| align=right|3,017|| align=right|0,147|| align=right|2,37|| align=right|5,241||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112837)||2002 QS17|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,189|| align=right|2,55|| align=right|3,582||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112838)||2002 QZ17|| align=right|15,2|| align=right|3,138|| align=right|0,179|| align=right|0,26|| align=right|5,558||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112839)||2002 QJ18|| align=right|14,8|| align=right|3,170|| align=right|0,098|| align=right|14,56|| align=right|5,644||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112840)||2002 QN18|| align=right|16,2|| align=right|2,379|| align=right|0,159|| align=right|5,01|| align=right|3,670||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112841)||2002 QQ19|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,154|| align=right|7,51|| align=right|3,600||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112842)||2002 QU19|| align=right|15,1|| align=right|3,232|| align=right|0,134|| align=right|18,73|| align=right|5,809||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112843)||2002 QM20|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,217|| align=right|1,25|| align=right|3,691||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112844)||2002 QW20|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,046|| align=right|0,67|| align=right|5,390||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112845)||2002 QX20|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,031|| align=right|4,83|| align=right|3,791||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112846)||2002 QZ20|| align=right|17,4|| align=right|2,296|| align=right|0,112|| align=right|4,09|| align=right|3,479||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112847)||2002 QA21|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,005|| align=right|8,52|| align=right|4,343||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112848)||2002 QE21|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,213|| align=right|1,94|| align=right|3,620||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112849)||2002 QH21|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,250|| align=right|1,36|| align=right|4,027||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112850)||2002 QX22|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,048|| align=right|1,59|| align=right|4,479||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112851)||2002 QM23|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,085|| align=right|1,25|| align=right|4,090||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112852)||2002 QT24|| align=right|14,7|| align=right|2,328|| align=right|0,232|| align=right|25,16|| align=right|3,550||MBA||27. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112853)||2002 QM25|| align=right|16,1|| align=right|2,935|| align=right|0,098|| align=right|2,26|| align=right|5,027||MBA||29. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112854)||2002 QP27|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,089|| align=right|12,53|| align=right|4,267||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112855)||2002 QJ28|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,128|| align=right|5,71|| align=right|3,666||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112856)||2002 QS29|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,104|| align=right|3,79|| align=right|3,684||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112857)||2002 QX29|| align=right|15,4|| align=right|2,924|| align=right|0,052|| align=right|3,09|| align=right|4,999||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112858)||2002 QY29|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,078|| align=right|4,75|| align=right|4,612||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112859)||2002 QZ29|| align=right|15,9|| align=right|2,581|| align=right|0,115|| align=right|4,98|| align=right|4,145||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112860)||2002 QF30|| align=right|15,2|| align=right|2,973|| align=right|0,057|| align=right|13,20|| align=right|5,124||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112861)||2002 QE31|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,182|| align=right|4,38|| align=right|3,735||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112862)||2002 QG31|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,046|| align=right|7,14|| align=right|4,523||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112863)||2002 QM31|| align=right|15,0|| align=right|3,001|| align=right|0,057|| align=right|11,16|| align=right|5,199||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112864)||2002 QZ32|| align=right|16,0|| align=right|2,626|| align=right|0,090|| align=right|0,72|| align=right|4,255||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112865)||2002 QE33|| align=right|15,8|| align=right|2,787|| align=right|0,074|| align=right|2,56|| align=right|4,653||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112866)||2002 QM33|| align=right|14,4|| align=right|2,888|| align=right|0,137|| align=right|13,69|| align=right|4,907||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112867)||2002 QQ34|| align=right|16,7|| align=right|2,582|| align=right|0,118|| align=right|5,47|| align=right|4,149||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112868)||2002 QT34|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,166|| align=right|9,13|| align=right|5,199||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112869)||2002 QH35|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,078|| align=right|5,02|| align=right|4,630||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112870)||2002 QC36|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,067|| align=right|4,00|| align=right|4,292||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112871)||2002 QT36|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,122|| align=right|2,24|| align=right|5,314||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112872)||2002 QG37|| align=right|15,6|| align=right|2,803|| align=right|0,065|| align=right|8,83|| align=right|4,692||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112873)||2002 QQ38|| align=right|16,0|| align=right|2,686|| align=right|0,048|| align=right|1,81|| align=right|4,401||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112874)||2002 QX38|| align=right|15,7|| align=right|2,768|| align=right|0,083|| align=right|5,34|| align=right|4,605||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112875)||2002 QM40|| align=right|16,5|| align=right|2,157|| align=right|0,153|| align=right|3,44|| align=right|3,168||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112876)||2002 QP40|| align=right|15,3|| align=right|2,711|| align=right|0,175|| align=right|35,76|| align=right|4,462||MBA||30. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112877)||2002 QR40|| align=right|16,1|| align=right|2,530|| align=right|0,172|| align=right|2,41|| align=right|4,024||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112878)||2002 QC41|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,181|| align=right|8,64|| align=right|3,516||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112879)||2002 QG41|| align=right|17,1|| align=right|2,454|| align=right|0,192|| align=right|3,02|| align=right|3,843||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112880)||2002 QC42|| align=right|15,1|| align=right|3,006|| align=right|0,127|| align=right|4,82|| align=right|5,210||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112881)||2002 QV42|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,143|| align=right|8,59|| align=right|4,579||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112882)||2002 QC43|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,230|| align=right|3,00|| align=right|3,607||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112883)||2002 QJ43|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,145|| align=right|8,23|| align=right|3,574||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112884)||2002 QL43|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,099|| align=right|10,29|| align=right|4,524||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112885)||2002 QP43|| align=right|16,3|| align=right|2,336|| align=right|0,231|| align=right|3,36|| align=right|3,571||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112886)||2002 QU43|| align=right|14,2|| align=right|3,202|| align=right|0,100|| align=right|17,53|| align=right|5,728||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112887)||2002 QQ44|| align=right|14,4|| align=right|2,987|| align=right|0,084|| align=right|10,15|| align=right|5,162||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112888)||2002 QR44|| align=right|14,5|| align=right|2,911|| align=right|0,106|| align=right|2,43|| align=right|4,965||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112889)||2002 QV45|| align=right|16,1|| align=right|2,525|| align=right|0,106|| align=right|2,07|| align=right|4,012||MBA||31. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112890)||2002 QO46|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,116|| align=right|12,16|| align=right|5,303||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112891)||2002 QG47|| align=right|16,8|| align=right|2,144|| align=right|0,277|| align=right|6,23|| align=right|3,138||MBA||30. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112892)||2002 QS47|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,073|| align=right|13,00|| align=right|4,175||MBA||30. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112893)||2002 QF48|| align=right|16,2|| align=right|2,634|| align=right|0,117|| align=right|1,31|| align=right|4,275||MBA||17. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112894)||2002 QM48|| align=right|16,2|| align=right|2,570|| align=right|0,176|| align=right|1,88|| align=right|4,119||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112895)||2002 QQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,836|| align=right|0,092|| align=right|3,07|| align=right|4,775||MBA||18. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112896)||2002 QS48|| align=right|16,7|| align=right|2,555|| align=right|0,049|| align=right|3,40|| align=right|4,084||MBA||18. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112897)||2002 QD49|| align=right|14,9|| align=right|3,112|| align=right|0,097|| align=right|14,72|| align=right|5,488||MBA||29. srpna 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(112898)||2002 QX49|| align=right|16,0|| align=right|2,635|| align=right|0,084|| align=right|7,68|| align=right|4,276||MBA||29. srpna 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(112899)||2002 QL50|| align=right|16,5|| align=right|2,565|| align=right|0,100|| align=right|3,91|| align=right|4,107||MBA||16. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(112900)||2002 QS50|| align=right|16,3|| align=right|2,647|| align=right|0,098|| align=right|2,56|| align=right|4,307||MBA||20. srpna 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(112901)||2002 QK51|| align=right|16,3|| align=right|2,436|| align=right|0,053|| align=right|5,01|| align=right|3,802||MBA||16. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(112902)||2002 QO52|| align=right|15,3|| align=right|3,031|| align=right|0,157|| align=right|5,17|| align=right|5,275||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112903)||2002 QB53|| align=right|16,4|| align=right|2,857|| align=right|0,081|| align=right|3,08|| align=right|4,828||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112904)||2002 QS53|| align=right|16,9|| align=right|2,452|| align=right|0,068|| align=right|4,61|| align=right|3,839||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112905)||2002 QD54|| align=right|17,0|| align=right|2,381|| align=right|0,100|| align=right|6,94|| align=right|3,674||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112906)||2002 QP54|| align=right|16,6|| align=right|2,431|| align=right|0,125|| align=right|2,43|| align=right|3,789||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112907)||2002 QR54|| align=right|16,2|| align=right|2,980|| align=right|0,134|| align=right|1,29|| align=right|5,144||MBA||17. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(112908)||2002 QX54|| align=right|16,1|| align=right|2,639|| align=right|0,065|| align=right|3,09|| align=right|4,287||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112909)||2002 QL56|| align=right|16,7|| align=right|2,572|| align=right|0,166|| align=right|2,92|| align=right|4,125||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112910)||2002 QY56|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,050|| align=right|8,63|| align=right|4,254||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112911)||2002 QB57|| align=right|15,5|| align=right|2,962|| align=right|0,040|| align=right|1,69|| align=right|5,098||MBA||17. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(112912)||2002 QF58|| align=right|15,8|| align=right|2,622|| align=right|0,060|| align=right|1,91|| align=right|4,244||MBA||29. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112913)||2002 QP58|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,059|| align=right|5,43|| align=right|4,141||MBA||18. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(112914)||2002 QA59|| align=right|15,2|| align=right|3,049|| align=right|0,048|| align=right|4,53|| align=right|5,324||MBA||17. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112915)||2002 QC60|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,147|| align=right|10,20|| align=right|4,417||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112916)||2002 QM60|| align=right|15,5|| align=right|2,806|| align=right|0,103|| align=right|2,75|| align=right|4,699||MBA||17. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112917)||2002 QQ61|| align=right|15,8|| align=right|2,961|| align=right|0,034|| align=right|2,40|| align=right|5,095||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112918)||2002 QD62|| align=right|15,1|| align=right|2,813|| align=right|0,054|| align=right|2,33|| align=right|4,716||MBA||17. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112919)||2002 QQ62|| align=right|16,3|| align=right|2,586|| align=right|0,166|| align=right|6,73|| align=right|4,157||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112920)||2002 QR62|| align=right|17,2|| align=right|2,323|| align=right|0,061|| align=right|6,09|| align=right|3,541||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112921)||2002 QC63|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,121|| align=right|2,55|| align=right|3,537||MBA||17. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112922)||2002 QN63|| align=right|16,2|| align=right|2,911|| align=right|0,088|| align=right|3,36|| align=right|4,965||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112923)||2002 QA65|| align=right|15,3|| align=right|3,039|| align=right|0,087|| align=right|14,53|| align=right|5,297||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112924)||2002 QD65|| align=right|16,2|| align=right|2,656|| align=right|0,037|| align=right|9,11|| align=right|4,328||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112925)||2002 QE65|| align=right|16,0|| align=right|2,714|| align=right|0,088|| align=right|3,98|| align=right|4,471||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112926)||2002 QJ66|| align=right|16,5|| align=right|2,720|| align=right|0,028|| align=right|1,83|| align=right|4,485||MBA||18. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112927)||2002 QU66|| align=right|17,1|| align=right|2,339|| align=right|0,170|| align=right|3,26|| align=right|3,576||MBA||18. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112928)||2002 QZ66|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,108|| align=right|11,88|| align=right|4,233||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112929)||2002 QN67|| align=right|15,5|| align=right|2,917|| align=right|0,158|| align=right|0,75|| align=right|4,980||MBA||16. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112930)||2002 QW67|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,197|| align=right|7,25|| align=right|4,484||MBA||17. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112931)||2002 QW68|| align=right|16,4|| align=right|3,190|| align=right|0,067|| align=right|2,07|| align=right|5,696||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112932)||2002 RQ2|| align=right|15,1|| align=right|3,173|| align=right|0,149|| align=right|0,90|| align=right|5,651||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112933)||2002 RT2|| align=right|15,3|| align=right|3,018|| align=right|0,060|| align=right|9,80|| align=right|5,243||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112934)||2002 RG3|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,111|| align=right|2,72|| align=right|5,468||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112935)||2002 RH3|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,234|| align=right|3,03|| align=right|3,690||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112936)||2002 RO3|| align=right|14,9|| align=right|2,525|| align=right|0,105|| align=right|15,10|| align=right|4,011||MBA||1. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112937)||2002 RU3|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,016|| align=right|8,42|| align=right|3,646||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112938)||2002 RK4|| align=right|16,3|| align=right|2,588|| align=right|0,119|| align=right|12,82|| align=right|4,163||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112939)||2002 RP4|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,054|| align=right|13,47|| align=right|4,015||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112940)||2002 RK5|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,127|| align=right|12,14|| align=right|4,122||MBA||3. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112941)||2002 RD6|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,130|| align=right|9,09|| align=right|5,353||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112942)||2002 RN6|| align=right|15,1|| align=right|3,117|| align=right|0,197|| align=right|6,68|| align=right|5,502||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112943)||2002 RU6|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,134|| align=right|2,85|| align=right|3,677||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112944)||2002 RV6|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,114|| align=right|2,87|| align=right|5,185||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112945)||2002 RA7|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,114|| align=right|6,91|| align=right|3,537||MBA||2. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(112946)||2002 RZ7|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,092|| align=right|11,46|| align=right|4,186||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112947)||2002 RQ8|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,200|| align=right|3,75|| align=right|3,427||MBA||3. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(112948)||2002 RX8|| align=right|16,3|| align=right|2,484|| align=right|0,141|| align=right|7,12|| align=right|3,914||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112949)||2002 RG9|| align=right|16,6|| align=right|2,556|| align=right|0,114|| align=right|1,92|| align=right|4,086||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112950)||2002 RK9|| align=right|14,8|| align=right|3,096|| align=right|0,070|| align=right|2,74|| align=right|5,446||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112951)||2002 RZ9|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,094|| align=right|10,29|| align=right|4,138||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112952)||2002 RJ10|| align=right|16,5|| align=right|2,544|| align=right|0,102|| align=right|3,48|| align=right|4,058||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112953)||2002 RF11|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,177|| align=right|7,15|| align=right|4,521||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112954)||2002 RM12|| align=right|14,8|| align=right|3,095|| align=right|0,153|| align=right|2,29|| align=right|5,444||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112955)||2002 RS12|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,133|| align=right|8,94|| align=right|4,619||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112956)||2002 RH13|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,037|| align=right|9,34|| align=right|4,253||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112957)||2002 RP13|| align=right|14,5|| align=right|3,248|| align=right|0,082|| align=right|4,93|| align=right|5,852||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112958)||2002 RX13|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,166|| align=right|2,01|| align=right|3,673||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112959)||2002 RZ13|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,073|| align=right|9,30|| align=right|5,511||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112960)||2002 RB14|| align=right|15,7|| align=right|2,757|| align=right|0,060|| align=right|2,49|| align=right|4,577||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112961)||2002 RE14|| align=right|16,3|| align=right|2,774|| align=right|0,216|| align=right|1,96|| align=right|4,618||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112962)||2002 RV14|| align=right|16,5|| align=right|2,395|| align=right|0,204|| align=right|1,59|| align=right|3,705||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112963)||2002 RV15|| align=right|17,3|| align=right|2,278|| align=right|0,172|| align=right|1,78|| align=right|3,437||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112964)||2002 RW15|| align=right|16,9|| align=right|2,258|| align=right|0,175|| align=right|3,75|| align=right|3,393||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112965)||2002 RU16|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,164|| align=right|2,91|| align=right|3,551||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112966)||2002 RA19|| align=right|15,0|| align=right|3,039|| align=right|0,098|| align=right|4,71|| align=right|5,296||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112967)||2002 RF19|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,160|| align=right|2,52|| align=right|4,496||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112968)||2002 RH19|| align=right|15,1|| align=right|2,931|| align=right|0,059|| align=right|3,09|| align=right|5,018||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112969)||2002 RL19|| align=right|15,4|| align=right|2,884|| align=right|0,071|| align=right|12,63|| align=right|4,897||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112970)||2002 RN19|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,106|| align=right|13,20|| align=right|4,979||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112971)||2002 RA20|| align=right|14,0|| align=right|3,183|| align=right|0,155|| align=right|17,85|| align=right|5,679||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112972)||2002 RJ20|| align=right|15,4|| align=right|2,927|| align=right|0,119|| align=right|3,14|| align=right|5,007||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112973)||2002 RK20|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,142|| align=right|3,15|| align=right|3,579||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112974)||2002 RP20|| align=right|14,8|| align=right|3,028|| align=right|0,159|| align=right|10,46|| align=right|5,269||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112975)||2002 RX20|| align=right|14,4|| align=right|3,079|| align=right|0,086|| align=right|9,58|| align=right|5,402||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112976)||2002 RF22|| align=right|15,0|| align=right|2,881|| align=right|0,118|| align=right|6,94|| align=right|4,889||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112977)||2002 RE23|| align=right|16,8|| align=right|2,345|| align=right|0,240|| align=right|5,13|| align=right|3,590||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112978)||2002 RY23|| align=right|17,3|| align=right|2,283|| align=right|0,211|| align=right|0,82|| align=right|3,450||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112979)||2002 RK24|| align=right|15,5|| align=right|2,661|| align=right|0,099|| align=right|3,40|| align=right|4,341||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112980)||2002 RT24|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,212|| align=right|1,59|| align=right|4,521||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112981)||2002 RK25|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,178|| align=right|12,48|| align=right|4,170||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112982)||2002 RA27|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,196|| align=right|22,21|| align=right|3,537||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112983)||2002 RV27|| align=right|15,4|| align=right|2,797|| align=right|0,162|| align=right|20,71|| align=right|4,676||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112984)||2002 RF28|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,118|| align=right|6,84|| align=right|4,529||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112985)||2002 RS28|| align=right|15,5|| align=right|2,221|| align=right|0,493|| align=right|46,99|| align=right|3,309||AMR||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112986)||2002 RJ29|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,167|| align=right|2,03|| align=right|3,487||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112987)||2002 RK31|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,192|| align=right|3,70|| align=right|3,737||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112988)||2002 RO31|| align=right|15,2|| align=right|2,756|| align=right|0,087|| align=right|3,94|| align=right|4,575||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112989)||2002 RB32|| align=right|15,7|| align=right|2,619|| align=right|0,072|| align=right|4,05|| align=right|4,237||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112990)||2002 RN32|| align=right|14,5|| align=right|3,227|| align=right|0,115|| align=right|4,40|| align=right|5,795||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112991)||2002 RG33|| align=right|15,1|| align=right|2,853|| align=right|0,156|| align=right|15,33|| align=right|4,817||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112992)||2002 RX33|| align=right|15,0|| align=right|3,176|| align=right|0,068|| align=right|8,14|| align=right|5,659||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112993)||2002 RY33|| align=right|15,4|| align=right|2,660|| align=right|0,073|| align=right|2,61|| align=right|4,338||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112994)||2002 RP34|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,135|| align=right|18,19|| align=right|5,618||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112995)||2002 RD35|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,035|| align=right|14,38|| align=right|4,256||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112996)||2002 RF37|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,084|| align=right|5,87|| align=right|3,663||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112997)||2002 RK37|| align=right|15,8|| align=right|3,143|| align=right|0,176|| align=right|1,37|| align=right|5,572||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112998)||2002 RN37|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,123|| align=right|6,22|| align=right|3,478||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112999)||2002 RG38|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,121|| align=right|7,52|| align=right|4,496||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113000)||2002 RL38|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,245|| align=right|4,53|| align=right|3,715||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek